Schwarze Witwe steht für:

Spinnenarten der Gattung Echte Witwen, hauptsächlich:
 Europäische Schwarze Witwe (Latrodectus tredecimguttatus)
 Südliche Schwarze Witwe (Latrodectus mactans)
 Westliche Schwarze Witwe (Latrodectus hesperus)
 Nördliche Schwarze Witwe (Latrodectus variolus)

Filme:
 Das Geheimnis der schwarzen Witwe, deutsch-spanischer Film von Franz Josef Gottlieb (1963)
 Die schwarze Witwe, US-amerikanischer Film von Bob Rafelson (1987)
 Im Bann der schwarzen Witwe, US-amerikanisch-kanadischer Film von Peter Svatek (2005)

Personen:
 Smertnizy (Schwarze Witwen), tschetschenische Selbstmordattentäterinnen
 Gattenmörderin, in Anlehnung an den Paarungskannibalismus der Spinne, siehe Gattenmord
 Belle Gunness (1859–1908), norwegisch-US-amerikanische Serienmörderin
 Elfriede Blauensteiner (1931–2003), österreichische Serienmörderin
 Schwarze Witwe von Bodenfelde (* 1939), deutsche Mörderin 

Weiteres:
 Schwarze Witwe (Astronomie), Millisekundenpulsar mit einem massearmen Begleiter
 Schwarze Witwe (Archiv), Archiv der Frauenforschungsstelle Münster
 Schwarze Witwe, ein Rennauto, siehe Opel Rekord C#Schwarze Witwe

Siehe auch:
 Black Widow
 Falsche Schwarze Witwe